Никола́й Людого́вский:
 Людоговский, Николай Львович (1822—1907) — статский советник, чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе; младший сын [[Людоговский, Лев Фёдорович|Л. Ф. Людоговского]].
 Людоговский, Николай Николаевич (1885—1973) — русский офицер, эмигрант первой волны; младший сын Н. Л. Людоговского.
 Людоговский, Николай Сергеевич (1904—1984) — староста Троицкого собора Александро-Невской лавры; внук Н. Л. Людоговского.